Velika nagrada Belgije 1963 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 9. junija 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 32
| 2:27:47,6
| 8
| 9
|-
! 2
| 14
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 32
| + 4:54,0
| 5
| 6
|-
! 3
| 18
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 31
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 8
|  Richie Ginther
| BRM
| 31
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 12
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 30
| +2 kroga
| 13
| 2
|-
! 6
| 29
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 30
| +2 kroga
| 18
| 1
|-
! 7
| 15
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 27
| Trčenje
| 4
|  
|-
! 8
| 24
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
| 25
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  John Surtees
| Ferrari
| 19
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 7
|  Graham Hill
| BRM
| 17
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 22
|  Lucien Bianchi
| Lola-Climax
| 17
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 16
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 16
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 26
|  Phil Hill
| ATS
| 13
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 12
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 21
|  Chris Amon
| Lola-Climax
| 10
| Puščanje olja
| 15
|  
|-
! Ods
| 4
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 9
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 7
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 27
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 7
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 2
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 5
| Odstop
| 11
|  
|-
! WD
| 3
|  Peter Arundell
| Lotus-Climax
| 
| Brez dirkalnika
| 
|
|-
! WD
| 11
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 
| Brez dirkalnika
| 
|
|-
! WD
| 19
|  Lorenzo Bandini
| BRM
| 
| Dirkalnik zasegel BRM
| 
|
|-
! WD
| 25
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963